Уилберто Косме Москера (; род. 22 июля 1984 года, Падилья, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Депортиво Пасто».

Клубная карьера 
Косме начал карьеру в клубе «Богота». В составе клуба он забил 75 голов в колумбийской Примере B и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В 2006 году Уилберто на правах аренды перешёл в «Реал Картахена», в составе которого он дебютировал в Кубке Мустанга. В 2010 году Косме был отдан в аренду в «Атлетико Уила», а в 2010 году в «Америку» из Кали. 28 февраля в матче против «Энвигадо» он дебютировал за новый клуб.

В 2011 году Уилберто ушел в аренду в «Ла Экидад». 17 февраля в матче против «Депортиво Перейра» он дебютировал за новую команду. 9 июня в поединке против «Мильонариос» Косме сделал «дубль», забив свои первые голы за «Ла Экидад».

В начале 2012 года на правах аренды Уилберто присоединился к «Мильонариос». 11 марта в матче против «Депортиво Кали» он дебютировал за новую команду. 19 марта в поединке против «Рионегро Агилас» Косме забил свой первый гол за «Мильонариос». В том же году он помог клубу выиграть чемпионат. В матчах Южноамериканского кубка против перуанского «Аякучо», парагвайского «Гуарани» и бразильского «Гремио» Уилберто забил 4 гола. В начале 2013 года Косме на правах аренды перешёл в мексиканский «Керетаро». 6 января в матче против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере. 3 марта в поединке против «Монтеррея» Уилберто забил свой первый гол за «Керетаро».

В начале 2014 года контракт Косме с «Боготой» закончился и он подписал соглашение с «Чьяпас». 13 января в матче против «Гвадалахары» он дебютировал за новую команду. 30 марта в поединке против «Монаркас Морелия» Уилберто забил свой первый гол за «Чьяпас». Летом того же года Косме на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 19 июля в матче против «Тихуаны» он дебютировал за новую команду. 31 августа в поединке против «Монаркас Морелия» Уилберто сделал «дубль», забив свои первые голы за «Пуэблу». В том же году он помог команде завоевать Кубок Мексики.

В начале 2016 году Косме покинул Мексику и присоединился к перуанскому «Реал Гарсиласо». 15 февраля в матче против «Универсидад Сан-Мартин» он дебютировал в перуанской Примере. В этом же поединке Уилберто забил свой первый гол за «Реал Гарсиласо». 11 августа в матче Южноамериканского кубка против эквадорского «Аукаса» он забил гол. В начале 2017 года Косме вернулся на родину, став игроком «Депортиво Пасто». 4 февраля в матче против «Кортулуа» он дебютировал за новую команду. 22 февраля в поединке против «Патриотас» Уилберто забил свой первый гол за «Депортиво Пасто».

Достижения 
Командные

 «Мильонариос»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2012

 «Пуэбла»
 Обладатель Кубка Мексики — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Ficha en Golgolgol
 Wilberto Cosme, el goleador anónimo - el Liberal

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Реал Картахена»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Богота»
Игроки ФК «Куско»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Керетаро»